Le tournoi El Gouna International 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 7 au 14 avril 2017. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.  et sur les mêmes courts, il est précisé qu'un tournoi féminin est envisagé. 

Les demi-finales sont constituées de trois Égyptiens et d'un Français, Grégory Gaultier. En finale, le  mondial Grégory Gaultier s'impose face au champion du monde Karim Abdel Gawad.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2017
Sport en Égypte en 2017
Sport en avril 2017
PSA World Series 2017